Thanh Hóa (doorverwijspagina)
 Thạnh Hòa (doorverwijspagina)
 Thạnh Hóa (doorverwijspagina)
 Thanh Hòa (doorverwijspagina)